Список полнометражных анимационных фильмов, запланированных к выходу в 1970 году.

Примечания 

Мультфильмы 1970 года